Ahmad Chah Qadjar (1898-1930), souverain iranien
 Ahmad Chah Durrani (1722-1772), souverain afghan, appelé aussi Ahmad Chah Baba (par son titre de Bâbâ-e Melat, « père de la Nation »)
 Ahmad Shah Vali (), sultan de Bahmanî
 Ahmad Shah (1930-2019), roi de Malaisie.
 Ahmad Shah Zaher (1934-), fils de Mohammad Zaher Shah, prétendant au trône d'Afghanistan depuis 2007.